Candi steht für:

 Candi (Tempel), buddhistischer oder hinduistischer Tempel in Indonesien 

Candi ist der Familienname folgender Personen:
 Cesare Candi (1869–1947), italienischer Lautenbauer 
 Leonardo Candi (* 1997), italienischer Basketballspieler 

Siehe auch:
 Candy
 Kandi